Eredivisie er højeste sportsniveau i Holland og Belgien.

Holland 
 Eredivisie (fodbold)
 Eredivisie 2012-13
 Eredivisie (damefodbold)
 Eredivisie (badminton)
 Eredivisie (basketball)
 Eredivisie ijshockey, Holland
 Eredivisie (bordtennis)
 Eredivisie (Hollandsk volleyball)
 Eredivisie 2007-08 (futsal)

Belgien 
 Eredivisie ijshockey, Belgien
 Eredivisie (Belgisk volleyball)